Аполлос Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Аполлос Аполлосович (1760—1805) — российский учёный, известный своими трудами в области химии, минералогии и физики.
 Мусин-Пушкин, Аполлос Эпафродитович (?—1771) — горный деятель, действительный статский советник, президент Берг-коллегии.